Світове́ мі́сто (, також використовують термін глобальне місто () чи альфа-місто () — це місто, що вважається важливим елементом світової економічної системи. Таке місто зазвичай чинить сильний політичний, економічний і культурний вплив на ключові регіони Землі.

На противагу поняттю «метрополія», яке можна використовувати стосовно центру конкретної агломерації чи регіону, поняття «світове місто» має зміст тільки в рамках системи міст на всій Землі. Термін «світове місто» вперше використала Саскія Сассен у своїй праці The global city (1991) для опису таких міст як Лондон, Нью-Йорк і Токіо, і протиставила його терміну «мегаполіс»; термін «світове місто» підходить до міст із непропорційно високою кількістю бізнес-зустрічей, які описав Патрік Геддес  1915 року.

Слід також врахувати, що фактично людність і значимість міст, в тому числі світових, значною мірою визначаються їх агломераціями.

Рейтинг міст за категоріями

Список глобальних міст (за версією GaWC) 

Сукупне населення агломерацій світових міст становить 766 млн осіб. Із них на частку США припадає 15,9%, ЄС — 12,3%, Індії — 10,2%, Китаю — 9,5%.

2010

2016

Джерела 

Місто

Списки міст
Сфери культурного впливу